Japet peut faire référence à :

Mythologie grecque
 Japet le Titan, père notamment de Prométhée et d'Atlas ;
 Japet le Géant, tué lors de la gigantomachie ;
 Japet, père de Bouphagos.

Astronomie
 Japet est un des satellites naturels de Saturne.

Géographie 
 Japet, Iapetus, un océan du Paléozoïque ;